osoby o nazwisku Katzman:
  (* 1952), szwajcarski muzyk i wokalista
  (* 1928), amerykański trębacz jazzowy

inne
 Katzman (Katzman Automatic Imaging Telescope) – teleskop

Zobacz też 

 Katzmann